Dieser Artikel befasst sich mit der Fußballnationalmannschaft der Bundesrepublik Jugoslawien während der Fußball-Europameisterschaft 2000.

Qualifikation 
Jugoslawien nahm an der Qualifikationsgruppe 8 teil.

Spielergebnisse

Jugoslawisches Aufgebot

Gruppe C 
Jugoslawien nahm an der Gruppe C teil und spielte gegen Spanien, Norwegen und Slowenien und erreichte als Gruppenzweiter das Viertelfinale. Dort unterlag Jugoslawien mit 1:6 gegen die Niederlande.

Weblinks 
 Jugoslawien zur EM 2000 auf weltfussball.de

Jugoslawien